En Pologne, Paulinów peut faire référence : 

 Paulinów est un village dans la voïvodie de Łódź.
 Paulinów est un village dans la voïvodie de Lublin.
 Paulinów est un village dans la voïvodie de Mazovie.
 Paulinów est un village dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 Paulinów est un village dans la voïvodie de Silésie.